Dothideodiplodia är ett släkte av svampar. Dothideodiplodia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dothideodiplodia